Álvaro Colom Caballeros (1951-2023) – presidente del Guatemala per il periodo 2008-2012 
Antonio Colom (1978) – ciclista su strada spagnolo
Guillem Colom (1991) – cestista andorrano
Quino Colom (1988) – cestista andorrano naturalizzato spagnolo, fratello di Guillem